Telegraaf Media Groep, een Nederlandse mediagroep
Trimethylglycine, een organische chemische verbinding